Космодро́м (от «космос» и  )

Территория

на которой размещается комплекс сооружений, предназначенный для хранения, содержания в готовности, подготовки к пуску, для пуска и контроля полёта ракет космического назначения на участке выведения. Название дано по аналогии с аэродромом для самолётов. Обычно космодромы занимают большую площадь и находятся на удалении от густонаселённых мест, чтобы отделяющиеся в процессе полёта ступени не навредили жилым территориям или соседним стартовым площадкам.

Наиболее выгодное положение космодрома — на экваторе, чтобы стартующий носитель мог наиболее полно использовать энергию вращения Земли. Ракета-носитель при запуске с экватора может сэкономить около 10 % топлива по сравнению с ракетой, стартующей с космодрома в средних широтах. Соответственно, тот же носитель может вывести на орбиту несколько большую полезную нагрузку. С экватора возможен запуск на орбиту с любым наклонением. Поскольку на экваторе не так много государств, способных запускать ракеты в космос, появились проекты космодромов морского базирования.

Статистика 
В 2019 году количество пусков космических ракет-носителей с космодромов планеты составило:

Космодромы 
Курсивом выделены космодромы, прекратившие действовать.

Список 
Цветом выделены стартовые комплексы и площадки, не достигшие статуса космодрома (по состоянию на ноябрь 2016 года).

Космодромы мобильного базирования 

25 декабря 2018 года компания S7Space анонсировала запуск проекта по созданию орбитального космодрома для обслуживания кораблей перед полётом в дальний космос.

См. также 
 Космические войска
 Хронология первых космических запусков по странам

Примечания

Ссылки 

 Китайские космодромы
 Космодромы по классификации НАСА 
 Энциклопедия «Astronautix»

Списки:Космонавтика